Ildar Ildoussovitch Issangoulov (en  et en ), né le  à Oufa en Bachkirie en Russie, est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Salavat Ioulaïev Oufa, il commence sa carrière en senior avec l'équipe réserve dans la Pervaïa liga, le troisième niveau russe en 2009. Le , il joue son premier match dans la KHL avec l'équipe première face au Vitiaz Tchekhov. Il décroche la Coupe Bratine 2013 avec le Toros Neftekamsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2012 : participe à la Coupe Byzov avec la conférence est (titulaire).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa liga || 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Tolpar || MHL || 29|| 2|| 3|| 5|| 18|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011 || Tolpar || MHL || 50|| 4|| 18|| 22|| 60|| 12|| 1|| 3|| 4|| 28
|-
| 2011-2012 || Tolpar || MHL || 32|| 8|| 12|| 20|| 39|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 11|| 0|| 2|| 2|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 26|| 1|| 2|| 3|| 13|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Toros Neftekamsk || VHL || 13|| 0|| 0|| 0|| 35|| 12|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2012-2013 || Tolpar || MHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 43|| 0|| 3|| 3|| 16|| 2|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2014-2015 || Toros Neftekamsk || VHL|| 43|| 0|| 2|| 2|| 45|| 21|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| rowspan=2|2015-2016 || Toros Neftekamsk || VHL|| 23|| 2|| 1|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Bouran Voronej || VHL|| 10|| 0|| 2|| 2|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2016-2017 || Sokol Krasnoïarsk || VHL || 40|| 3|| 0|| 3|| 45|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2017-2018 || HK Riazan || VHL || 11|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2012 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| +2||align="left"|  Médaille d'argent

Références

Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Toros Neftekamsk
Naissance en mai 1992
Naissance à Oufa
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Bouran Voronej
Joueur du Sokol Krasnoïarsk
Joueur du HK Riazan